Zawidów – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim
 Zawidów – dawna gmina wiejska w województwie wrocławskim
 Zawidów – stacja kolejowa w Zawidowie, w województwie dolnośląskim

 Zawidów – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Stary Zawidów